Whippet :
 Lévrier whippet,  race canine
 Whippet (biscuit)
Whippet, une chanson du groupe eXterio
 Mark A Whippet, char britannique
 Austin Whippet, avion biplan monoplace